Ма́ртин Йи́ранек (; ) — чешский футболист, защитник пражской «Олимпии». Выступал за сборную Чехии. Рекордсмен по матчам в чемпионате России среди всех футболистов из Чехии (203).

Клубная карьера

Ранняя карьера 

Йиранек — воспитанник пражского клуба «Богемианс». Профессиональную карьеру начал в 1995 году. После нескольких лет в родном клубе перешёл в «Слован» из Либереца, в котором выступал до 2001 года.

С 2001 по 2004 год играл за итальянскую «Реджину».

«Спартак» (Москва) 
После Евро 2004 принял предложение московского «Спартака». Дебют футболиста в чемпионате России состоялся 7 августа 2004 года в матче «Спартака» с «Локомотивом». В «Спартаке» Йиранек стал футболистом основного состава, а через несколько лет был выбран капитаном команды. В составе московского клуба четырежды становился серебряным призёром чемпионата страны. По количеству матчей за «Спартак» среди легионеров не из стран бывшего СССР Йиранек занимает второе место после Квинси Промеса, а по количеству матчей среди футболистов не из СССР или России занимает пятое место (после  Промеса, украинцев Максима Калиниченко и Дмитрия Парфёнова, а также Василия Баранова из Белоруссии).

«Бирмингем Сити» 
30 августа 2010 года Йиранек перешёл в «Бирмингем Сити», подписав годичный контракт. Первым матчем за новый клуб для Йиранека стал поединок с «Милтон Кинс Донс» в третьем раунде Кубка лиги. В чемпионате Англии дебютировал 2 февраля 2011 года в домашнем матче против «Манчестер Сити» (2:2). В составе «Бирмингем Сити» Мартин стал обладателем Кубка лиги, однако клуб не сумел сохранить место в Премьер-лиге, и по истечении контракта футболист покинул команду.

«Терек» 
16 июля 2011 года Йиранек подписал двухлетний контракт с российским клубом «Терек» и дебютировал за грозненцев в матче против своей бывшей российской команды — московского «Спартака». Два сезона выступал под 52-м номером, затем сменил на № 25, под которым выступал ещё в «Спартаке» и который символизирует день его рождения (25 мая). В июле 2013 года игрок покинул грозненскую команду по причине окончания контракта.

В сентябре 2012 года его гол от центрального круга в «девятку» ворот «Кубани» был признан лучшим голом недели по версии УЕФА.

«Томь» 
2 сентября 2013 года подписал годичный контракт с футбольным клубом «Томь». После вылета «Томи» из Премьер-Лиги покинул клуб и стал свободным агентом. 4 августа вновь вернулся в «Томь», подписав контракт на 2 года. Летом 2016 года по истечении контракта футболист покинул расположение клуба в статусе свободного агента.

Пршибрам 
11 августа 2016 года Йиранек перешёл в клуб «Пршибрам».

Карьера в сборной 
С 2000 по 2002 год футболист выступал за молодёжную сборную Чехии, в составе которой стал чемпионом Европы.

За главную сборную страны Йиранек дебютировал 21 августа 2002 года в матче против сборной Словакии.

Мартин принимал участие в чемпионате Европы 2004, где провёл 4 игры, а его команда стала бронзовым призёром турнира. Кроме того, Йиранек числился в заявке сборной на чемпионат мира 2006, однако на том турнире на поле он так и не вышел.

Всего за сборную Чехии Йиранек провёл 31 матч, голами не отметился.

Достижения

Командные 
 «Слован»
 Обладатель Кубка Чехии: 2000
 Сборная Чехии (до 21)
 Чемпион Европы среди игроков до 21 года: 2002
 Сборная Чехии
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2004
 «Спартак»
 Вице-чемпион России (4): 2005, 2006, 2007, 2009
 Финалист Кубка России: 2006
 «Бирмингем Сити»
 Обладатель Кубка футбольной лиги: 2011
 «Томь»
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2015/16

Индивидуальные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (2): 2006 (№ 2), 2009 (№ 3)

Статистика

Клубная

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Дуклы»
 Профиль на официальном сайте «Томи»
 Статистика на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на сайте Первой лиги

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Богемианс 1905»
Игроки ФК «Татран» Пошторна
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Пршибрам»
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Олимпия» Прага